Оле́г Влади́мирович Дольни́цкий (; 5 июня 1926, Бучач, Польша (ныне Бучачский район, Тернопольская область, Украина) — 15 февраля 2013, Киев) — украинский советский учёный, ортопед-травматолог, микрохирург, доктор медицинских наук (1968), профессор (1977). Государственная премия Украины в области науки и техники (1996). Педагог, создатель киевской школы детских микрохирургов.

Биография 
Родился в семье сельских учителей, детство прошло в с. Зозулинцы, Залещицкий район, Тернопольская область. 19 мая 1944 года призван в Советскую Армию, служил в Пензенской области, Россия, демобилизован в декабре 1946 года.

Летом 1947 года поступил в Черновицкий государственный медицинский институт.

В 1950 году выполнил первую научную работу «Сравнительная оценка современных способов обработки рук хирурга до операции», работа заняла 2 место на конференции студентов Западной Украины.
В 1952 году закончил мединститут и по распределению направлен в 3-х летнюю клиническую ординатуру в Киевский НИИ ортопедии и травматологии. Летом 1955 года зачислен в штат Киевского НИИ ортопедии и травматологии.

24 января 1957 года женился на Татьяне Антоновне Гронтковской (1937 - 1988).

С 1958 года работает ассистентом кафедры детской хирургии и ортопедии Киевского медицинского института им. А. А. Богомольца (заведующий кафедрой профессор А.Р.Шуринок).

В декабре 1959 года защита кандидатской диссертацию «Закрытые переломы трубчатых костей кисти» (научный руководитель - заместитель директора института доцент , официальные оппоненты: профессор А.Г.Елецкий и доцент М. В. Новиков).

В 1965 году присвоено звание доцента. В этом же году организовал и возглавил отделение детской ортопедии-травматологии при .
В 1967 защитил докторскую диссертацию «Послеожоговые деформации у детей и их хирургическое лечение». Научные консультанты: профессор А. Р. Шуринок (детский хирург),  (патофизиолог) и Н. М. Петрунь (биохимик). Официальные оппоненты: И. М. Ищенко, член-корреспондент АН Украины, заведующий кафедрой факультетской хирургии КМИ, заслуженный деятель науки, генерал-майор медицинской службы; С. Я. Долецкий, член-корреспондент АМН СССР, заведующий кафедрой детской хирургии Центрального института усовершенствования врачей (г. Москва) и А. Х. Озеров, заведующий кафедрой ортопедии и травматологии Киевского медицинского института. Защита проходила под председательством профессора .

Заместитель главы Межведомственной комиссии по профилактике детского травматизма при Киевском горисполкоме, член правления Республиканского общества ортопедов-травматологов Украины, главный детский ортопед-травматолог г. Киева (1964—1971). Выступал с докладами на 2 Всесоюзном съезде ортопедов-травматологов (1969), на 5 и 6 съездах ортопедов-травматологов Украины (1966, 1971).

11 марта 1976 года ученый совет КМИ выбрал на пост профессора кафедры хирургии и ортопедии детского возраста.

1976—1978 — заместитель декана педиатрического факультета КМИ.

Умер в Киеве. Похоронен на Лесном кладбище .

Научная работа 
16 сентября 1977 года Дольницким в Киеве выполнена первая в СССР и мире микрохирургическая операция на повреждённом при родах плечевом сплетении у девятимесячного младенца (на тот момент таких пациентов лечили только консервативно, а проблема считалась неврологической).

В 1983 году на 9-м съезде ортопедов-травматологов Украины впервые в СССР Дольницкий зачитал доклад на тему «Проблемы родового паралича руки у детей».

1985 — по инициативе и под руководством Дольницкого О. В. впервые в СССР открыто отделение детской микрохирургии (на базе «Охматдет»).

1987 — отделение реорганизовано в Центр детской микрохирургии Украины (приказ МОЗ Украины № 10 от 07.01.1987).

Основные направления научных разработок О. В. Дольницкого: Микрохирургия детского возраста, реконструктивная хирургия врожденных пороков развития грудной клетки у детей, хирургия кисти у детей, пластическая и реконструктивная хирургия опорно-двигательной системы при травмах и их последствиях.

135 научных работ, 6 монографий, 8 изобретений. 
При жизни изданы книги:
 
 «Травматические деформации кисти у детей» О. В. Дольницкий, Н. Ф. Дрюк. — К. : 1977. — 135 с. (Б-ка практ. врача)
 «Врожденные деформации грудной клетки у детей» О. В. Дольницкий, Л. Н. Дирдовская. — К. : 1978. — 117 с. — (Б-ка практ. врача)
 «Атлас хирургической патологии у детей» Н. Б. Ситковский, М. М. Басс, О. В. Дольницкий. — К. : Здоров’я, 1981. — 87 с. : ил. УДК 617:617-053.2(084.4)
 «Лечение родового паралича верхних конечностей» О. В. Дольницкий. — К. : 1985. — 127 с.
 «Атлас микрохирургических операций на периферических нервах» О. В. Дольницкий, Ю. О. Дольницкий. — К. : Вища школа, 1991. — 182 с : ил. — Библиогр.: с. 181—182. — 1600 экз.. — ISBN 5-11-001296-2
 «Детская травматология». О. В. Дольницький і співавт., К.: Книга Плюс, 2006
 «А. Р. Шурінок — видатний дитячий хірург» О. В. Дольницький, К.: Книга Плюс, 2007
 «Історія кафедри дитячої хірургії» (2008)
 «Природжені вади розвитку» (2009)

Педагогическая деятельность 
Научный руководитель 10 диссертаций (2 докторские и 8 кандидатских).

Награды 
 1982 — Серебряная медаль ВДНХ СССР за разработку микрохирургического метода восстановления функции руки при родовом параличе у младенцев.
 1996 — Государственная премия Украины в области науки и техники «За разработку и внедрение новых методов диагностики и лечения повреждений периферической нервной системы, организацию хирургической помощи на Украине» .

Литература 
 О. В. Дольницкий. А. Р. Шуринок — видатний дитячий хірург. Київ. Книга Плюс, 2007
 О. В. Дольницький. Історія кафедри дитячої хірургії (2008).

Примечания

Ссылки 

 [leksika.com.ua/19970412/ure/shurinok Украинская советская энциклопедия. Шуринок Андрей Романович (укр.)] 
 В.Д.Братусь. Основные этапы развития хирургических кафедр. В кн.: 150 лет Киевскому медицинскому институту. Киев. «Здоров»я», 1991, с. 164.
 О.Камінь. Нове в мікрохірургії нервів (на здобуття Державної премії України). Газ. Час. 1996.11.X.
 И.М.Макаренко, И.М.Полякова. Библиографический словарь заведующих кафедрами и профессоров Киевского медицинского института (1841-1991). Киев, «Здоров'я», с.37.
 І.М.Макаренко, І.М.Полякова Бібліографічний довідник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця (1841-2001). Київ, «Століття», 2001, с. 51.
 Енциклопедія сучасної України, 8-й том, 2008.